Феофанис (Фанис) Христодулу (; р. 22 мая 1965, Афины) — бывший греческий профессиональный баскетболист. Чемпион (1987) и вице-чемпион (1989) Европы, чемпион (1998) и обладатель Кубка Греции (1991), самый ценный игрок чемпионата Греции 1993.

Спортивная карьера 
Фанис Христодулу родился в Афинах в 1965 году. Клубом его юности стал местный «Аминтас Дафнис», за который Христодулу выступал до 1988 года. К этому моменту он уже играл за юношеские сборные Греции начиная с 1982 года, а с 1985 года стал игроком национальной сборной, в составе которой принял участие в чемпионате мира 1986 года и выиграл чемпионат Европы 1987 года, проходивший в Греции.

На драфте НБА 1987 года Христодулу был выбран в четвёртом круге командой «Атланта Хокс», но в США так и не поехал. С 1988 года он в течение десяти лет выступал за греческий «Паниониос», с которым в 1991 году выиграл Кубок Греции. На протяжении этого времени он также продолжал оставаться одним из столпов национальной сборной, с которой после победы в Греции завоевал серебряные медали чемпионата Европы 1989 года в Югославии и ещё трижды пробился на чемпионат мира и Олимпийские игры в Атланте. В 1997 году он заключил с афинским «Панатинаикосом» двухлетний контракт на сумму 1,6 миллиона долларов, выиграл с этой командой чемпионат Греции и дошёл до полуфинала Кубка Европы ФИБА в сезоне 1997/98 годов, закончив карьеру летом 1998 года из-за травм.

За свою карьеру Христодулу провёл за национальную сборную Греции 220 матчей, заработав 2270 очков (личный рекорд — 32 очка в матче со сборной Испании на чемпионате мира 1990 года). Он является кандидатом в члены Зала славы ФИБА.

Статистика выступлений

Сборная Греции

Европейские клубные турниры

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте ФИБА Европа
 Профиль  в «Зале славы греческого баскетбола» на сайте Eurobasket.com

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Паниониос»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки сборной Греции по баскетболу